Håll ut kan avse:

 Håll ut (Lars Winnerbäck)  – en musiksingel med artisten Lars Winnerbäck
 Håll ut (sång)  – en musiksingel med artisten Thomas Ledin